NGC 3996 (другие обозначения — UGC 6941, MCG 3-31-4, ZWG 98.11, IRAS11551+1434, PGC 37628) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Льва. Открыта Джоном Гершелем в 1832 году. В галактике найдено 20 областей H II.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

3996
Лев (созвездие)
Спиральные галактики